Castillo de Olite puede hacer referencia a:

Palacio Real de Olite. Construcción cortesana y militar situada en la localidad de Olite (Navarra).
Castillo de Olite.  Barco de la armada española que fue hundido en 1938 frente a las costas de Cartagena.